Пајн Хилс има више значења:
 Пајн Хилс (Флорида)
 Пајн Хилс (Калифорнија)